Pachypops är ett släkte av fiskar. Pachypops ingår i familjen havsgösfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsgösfiskar
Pachypops